Dorothea Bleek (1873-1948), anthropologue et linguiste sud-africaine ;

 Wilhelm Bleek (1827-1875), linguiste allemand, père de la précédente ;

 Memphis Bleek (1978-), rappeur américain.

Voir aussi 

 Collection Bleek